A szófiai metró (bolgárul: софийско метро, szofijszko metro) egy földalatti városi vasút, amely Bulgária fővárosát, Szófiát szolgálja ki.

Történelem 
Szófiában 1960 óta tervezték a metróépítést, de 1998-ig nem kezdtek bele, mert Szófiának nem volt sürgetően szüksége metróra egészen az 1990-es évekig. A másik tényező, ami az építés megkezdését késleltette, az volt, hogy a gazdag történelmű város alatt több rétegben is nagy számú értékes régészeti leletre lehetett bukkanni. Az ókori épületek nyomai jól láthatóak a Szerdika állomásnál, ami trák és ókori római romok, valamint a modern építészet jellegzetességeit mutatja.

1998-ban adták át az első, hat kilométeres szakaszát. Ezt később bővítették, majd 2012-ben átadták a második, 11 állomásos vonalat. 2015 áprilisában egy öt kilométeres, négy állomásos szakasszal bővült az első vonal a szófiai repülőtérig (M4). A harmadik vonal építése 2016-ban kezdődött  és 2020. augusztus 26-án adták át az utazóközönségnek első, 7,8 km-es szakaszát 8 állomással. További, már elkészült és tesztelés alatt álló 4 állomásos szakaszának átadását 2020 végére tervezték. A jövőben - pénzforrások függvényében - az északkeleti Hadzsi Dimitar végállomástól délkeleti irányban építenék tovább. A legújabb vonalon automatizált Siemens szerelvények közlekednek, az állomásokon pedig kapukkal tagolt félmagas biztonsági üvegfal védi egészen a vonat megállásáig az utazóközönséget.

Adatai

Állomások

További információk 

 A szófiai metró hivatalos honlapja
 A szófiai metró nem hivatalos honlapja
 A szófiai metró térképe

Hivatkozások

Szófia közlekedése
Európai metróhálózatok
Bulgária vasúti közlekedése